Ната́лия Эдуа́рдовна Аване́сова (род. , ) — советский и российский звукооператор. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2006).

Биография 
Наталия Эдуардовна Аванесова в родилась 20 октября 1951 года в городе Ленинграде.

В 1974 году окончила электротехнический факультет Ленинградского института киноинженеров и в этом же году была принята в штат киностудии «Ленфильм». Начиная с 1998 года, по договору, работает в ООО «Русское видео».

Член Союза кинематографистов СССР (Ленинградское отделение).

В 2006 году Н. Э. Аванесовой было присвоено почётное звание Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Фильмография 
  — Кадкина всякий знает (совместно с Григорием Эльбертом; режиссёр-постановщик: Анатолий Вехотко, Наталия Трощенко)
  — Сегодня или никогда (режиссёр-постановщик: Игорь Усов)
  — Мой папа — идеалист (режиссёр-постановщик: Владимир Бортко
  — Сицилианская защита (режиссёр-постановщик: Игорь Усов)
  — Эндшпиль (короткометражный; режиссёр-постановщик: Виктор Бутурлин)
  — Деревенская история (режиссёр-постановщик: Виталий Каневский)
  — Прозрачное солнце осени (короткометражный; режиссёр-постановщик: Виктор Бутурлин)
  — Блондинка за углом (режиссёр-постановщик: Владимир Бортко)
  — Без семьи (ТВ; режиссёр-постановщик: Владимир Бортко)
  — Динара (документально-биографический; режиссёр-постановщик: Виктор Титов)
  — Жизнь Клима Самгина (ТВ; режиссёр-постановщик: Виктор Титов)
  — Васька (ТВ; режиссёр-постановщик: Виктор Титов)
  — Анекдоты (режиссёр-постановщик: Виктор Титов)
  — Восточный роман (режиссёр-постановщик: Виктор Титов)
  — Дитя (Россия/Франция; режиссёр-постановщик: Виктор Титов)
  — Лунный свет (короткометражный; режиссёр-постановщик: Гали Абайдулов)
  — Последняя тарантелла (короткометражный) (фильм-балет; режиссёр-постановщик: Александр Белинский)
  — Провинциальный бенефис (ТВ; режиссёр-постановщик: Александр Белинский)
  — Русская симфония (Россия/Франция; режиссёр-постановщик: Константин Лопушанский)
  — Я иду искать (короткометражный; режиссёр-постановщик: Василий Чигинский)
  — Улицы разбитых фонарей. Серия 4. Испорченный телефон (ТВ; совместно с Владимиром Голубевым; режиссёр-постановщик: Игорь Москвитин)
  — Цирк сгорел, и клоуны разбежались (режиссёр-постановщик: Владимир Бортко)
 — — Агент национальной безопасности (ТВ; режиссёр-постановщик: Дмитрий Светозаров)
 — — Улицы разбитых фонарей 2 (ТВ; режиссёры-постановщики: Игорь Москвитин, Евгений Аксёнов, Кирилл Капица и др.)
  — К славе (короткометражный; режиссёр-постановщик: Александр Белинский)
  — Агент национальной безопасности 2 (ТВ; режиссёр-постановщик: Дмитрий Светозаров)
  — Четырнадцать цветов радуги (режиссёр-постановщик: Дмитрий Светозаров)
 — — Чёрный ворон (ТВ; режиссёры-постановщики: Борис Горлов, Андрей Кравчук, Игорь Москвитин)
 — — Улицы разбитых фонарей 3 (ТВ; режиссёры-постановщики: Валерий Наумов, Евгений Аксёнов, Александр Бурцев и др.)
  — По имени Барон… (ТВ; режиссёр-постановщик: Дмитрий Светозаров)
  — Агент национальной безопасности 3 (ТВ; режиссёр-постановщик: Дмитрий Светозаров)
 — — Улицы разбитых фонарей 4 (ТВ; режиссёры-постановщики: Валерий Наумов, Виталий Аксёнов, Кирилл Капица и др.)
  — Нож в облаках (режиссёр-постановщик: Марина Мигунова)
  — Повторение пройденного (режиссёр-постановщик: Игорь Москвитин)
  — Улицы разбитых фонарей 5 (ТВ; режиссёры-постановщики: Геннадий Глаголев, Виктор Татарский, Кирилл Капица и др.)
  — У самого моря (режиссёр-постановщик: Анна Герм)

Звукооператор дубляжа 
  — Цену смерти спроси у мёртвых (режиссёр-постановщик: Кальё Кийск; «Таллинфильм»)

  — Романс за крону (режиссёр-постановщик: Збынек Бриних; ЧССР)
  — Звёзды в волосах, слёзы в глазах (режиссёр-постановщик: Иван Ничев; НРБ)
  — Йорг Ратгеб, художник (режиссёр-постановщик: Бернхард Штефан; ГДР)
  — Нокаут (режиссёр-постановщик: Тамаш Реньи; ВНР)
  — Граница (режиссёр-постановщик: Кристофер Лейч; США)
  — Операция начнётся после полудня (режиссёр-постановщик: Эрик Баллинг; Дания)
  — Зеркало треснуло (режиссёр-постановщик: Гай Гамильтон; Великобритания)
  — Загадка колонии беглецов (режиссёр-постановщик: Хорст Брандт; ГДР)
  — С днём рождения, Мэрилин! (режиссёр-постановщик: Рёже Сёрень; ВНР)

Признание и награды 
 2006 — Заслуженный деятель искусств России.

Литература

Ссылки 
 
 

Персоналии:Ленфильм
Выпускники Санкт-Петербургского университета кино и телевидения
Социалистический реализм